Дігтярі — селище міського типу, Чернігівська область, Срібнянський район
 Дігтярі — село, Сумська область, Сумський район